Сунь Шилинь (; род. 24 октября 1989, Далянь, Ляонин, КНР) — китайский футболист, полузащитник клуба Суперлиги Китая «Шанхай Шэньхуа».

Карьера 
В 2006 года Сунь Шилинь начал профессиональную карьеру выступлениями за клуб третьего дивизиона «Харбин Итэн». В феврале 2011 года перешёл в другой клуб третьей лиги «Фушунь Синье».

В январе 2012 года перешёл в клуб Суперлиги Китая «Ляонин Хувин». В феврале этого же года был отправлен в аренду в команду второго дивизиона «Фуцзянь Смарт Хиро» до конца сезона.
Дебют за «Ляонин» состоялся 18 мая 2013 года в матче против «Гуанчжоу Эвергранд», когда игрок вышел на замену Пабло Брендану на 79-й минуте.

Статистика 

Статистика на 4 ноября 2013 года

Достижения

Клубные 
  «Шанхай Шэньхуа»  
 Обладатель Кубка Китая (2) : 2017, 2019

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»
Игроки ФК «Харбин Итэн»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»